Red Fisher peut désigner :
 Red Fisher, surnom de Bernard Herbert Fisher (1914-2006), un sportif et un animateur de télévision américain ;
 Red Fisher (1926-2018), un journaliste sportif canadien.